Branch může být:

příjmení
 Emmett Forest Branch (1874–1932) – americký politik
 Michelle Branch (* 1983) – americká zpěvačka

ostatní
 Branch Avenue – stanice Washingtonského metra
 Branch County – okres na jihu státu Michigan v USA